Kaffke ist der Familienname folgender Personen:

 Helga Kaffke (1934–2017), deutsche Malerin und Grafikerin
 Silvia Kaffke (* 1962), deutsche Schriftstellerin